Curry steht für:
 Curry (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Curry (Gericht), eintopfartiges Gericht
 Karē, japanische Currygerichte
 Curry (Programmiersprache), Programmiersprache
 Currypaste, thailändische Würzpaste
 Curry (Gewürz), Gewürzmischung

Curry steht für folgende

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Curry (Alabama)
 Curry (Alaska)
 Curry (Idaho)
 Curry (Louisiana)
 Curry (Montana)
 Curry (New York)
 Curry (Pennsylvania)
 Curry (Washington)
 Curry Hill, Pennsylvania
 Curry Run, Pennsylvania
 Curry Village, Kalifornien
 Curry Country (Los Angeles)

im NRHP gelisteten Objekte:
 Curry Archeological Site, in Madison, Kansas, ID-Nr. 74000838
 Curry County Courthouse, in Clovis, New Mexico, ID-Nr. 87000881
 Curry Hill Plantation, in Bainbridge, Georgia, ID-Nr. 73000620
 Curry Lookout, in Talkeetna, Alaska, ID-Nr. 92000424
 Curry-Chucovich House, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 78000842

geografische Objekte:
 Mount Curry (), Berg auf Zavodovski Island, Südgeorgien und Südliche Sandwichinseln

Siehe auch:
 Curry Airport
 Curry County
 Curry Island
 Currys Paradoxon, logisches Paradoxon
 Currying, auf Funktionen angewandte Operation in der Mathematik
 Curryklemme, Klemme auf Segelbooten
 Currykraut, Gewürzpflanze, siehe Italienische Strohblume
 Currybaum, Rautengewächs
 Currie
 Currey